Caprica (planeet), een fictieve planeet uit de serie Battlestar Galactica.
Caprica (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie.